Сарайки — название населённых пунктов:

 Сарайки — село в Павилостском крае Латвии. 
 Сарайки — деревня в Воротынском районе Нижегородской области России.

См. также 
 Сарайка